Het ATP-toernooi van Peking 1994 (met de officiële naam China Open 1994) werd gespeeld van 17 tot en met 23 oktober 1994. Er werd gespeeld op de tapijtbanen in de Chinese hoofdstad Peking.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Peking
ATP-toernooi van Peking